Pierre Perez dit Pierre Perez-Vergara est un guitariste et compositeur de musique français. Il a été un membre du groupe français P.S.Y.

Biographie 
Il découvre la guitare à l’âge de 15 ans. Il fait des études de musique et développe une passion pour la musique de jazz. Il joue dans de nombreux clubs et festivals de jazz de Paris ainsi qu’en tournée avec Eddy Louiss.

Dans les années 1990, il se fait connaître en France avec le groupe P.S.Y. dans lequel il est guitariste. Le groupe signe plusieurs singles tels que Laisse-moi jouer, Mahler de malheur, et Angelina.

Plus tard, Pierre Perez-Vergara compose la musique pour des films, des documentaires, des séries, des programmes de télévision et des publicités. En 1995, il rencontre l'éditeur Éric Mallet qui crée à l'époque une collection d'illustration musicale appelée Kosinus. Ce label, propriété d'Universal Music depuis 2010, est devenu l'une des références les plus importantes au monde. Jusqu'à ce jour, le guitariste a composé et interprété 40 albums pour Kosinus/Universal.

Discographie sélective

P.S.Y. 
Pierre Perez-Vergara: guitares, claviers, arrangements de cordes et de cuivres.

Stephane Planchon: batterie et programmation.

Yassine Dahbi: guitares, chant lead et backing vocal.
 Être ange mon ange, 1991 pour BMG France.

Producteur 
 Visa vie par Hocine Mérabet, 2001, Trema.
 Des jours meilleurs par Yassine Dahbi, 1994, BMG Entertainment.

 Collaborations 
 Raphaël Faÿs, Voyage, 1989 : Pierre Perez-Vergara a joué la guitare rythmique, co-écrit et co-produit l'album.
 MC Solaar, Mach 6, 2003 : Pierre Perez-Vergara a joué la guitare acoustique et la guitare électrique sur cet album.

 Musique de film 
Il participe également à des bandes originales en tant que guitariste, producteur, ou les deux : 

 Un village presque parfait de Stéphane Meunier,
 South of the Border d'Oliver Stone
 Into the Cold de Sébastien Copeland
 Big City de Djamel Bensalah
 L'Homme au masque d'or d’Éric Duret
 Paparazzi d'Alain Berberian
 Le Fils à Joe de Philippe Guillard
 Midnight Special de Jeff Nichols
 Phoenix Forgotten de Justin Barber
 La Fille du RER d’André Téchiné
 The Fashion Fund de Ricki Stern et Anne Sundberg.

 Bibliothèque musicale 
 Tension Groovy Bass 2021 Bold Us Rock 2020 Together 2020 Current Affairs Sequences 2 2020 Green Journey 2019 Ethnic Light Drama 2019 Current Affairs Sequences 2018 TV Series 2 2018 Summer Chill 2018 Corporate Pop 2017 Light Tension Underscores 2016 Light & Dark Tension 2016 Light Tension Beds 2016 Cinematic Folk 2016 
 Cinematic Ambient 2016 Happy TV Underscores 2015 TV Series 2014 Natural World 2 2014 Natural World 2014 TV Groovy Underscores 2014 Seen From the Sky 2013 Pop Rock Songs 2013 Easy And Positive 2012 Pop Rock Generation 2011 Bright Day 2011 Go On 2010 Challenge 2010 Green Project 2010 Better Together 2009 Think Positive 2009 Natural Land 2008 Together As One 2008 Living Positive 2 2007 Green Odyssey 2 2006 Green Odyssey 2006 Living Positive 2005 Green Islands 2 2003 Repetita 1999 Urban Voyage 1998 Green Islands 1995''

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Raphaël Faÿs

Liens externes 
 Site Officiel
 Angelina (PSY song)
 Into the Cold: A Journey of the Soul
 Phoenix Forgotten

Guitariste français
Compositeur français
Musicien français
Naissance en janvier 1960
Naissance à Alger
 Décès en août 2020
Décès à 60 ans